Naturschutzgebiet Wildenberg steht für:

 Naturschutzgebiet Wildenberg (Winterberg) bei Winterberg, Nordrhein-Westfalen
 Wildenberg (Naturschutzgebiet, Landkreis Heilbronn) bei Eberstadt, Baden-Württemberg, siehe Liste der Naturschutzgebiete im Landkreis Heilbronn